

Clubes Classificados

Rodada Preliminar

|}

Primeira rodada

|}

Oitavas de finais

|}

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Veja também
Liga dos Campeões da CAF de 1998
Copa da CAF

Links Externos
CAF Cup 1998 - rsssf.com

Copa da CAF
1998 no futebol